Champagné-Saint-Hilaire ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand: ) im Département Vienne in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie gehört zum Arrondissement Montmorillon und zum Kanton Civray (bis 2015: Kanton Gençay). Die Einwohner werden Champagnois genannt.

Geographie 
Champagné-Saint-Hilaire liegt etwa 28 Kilometer südlich von Poitiers. Durch die Gemeinde fließt der Clain. Umgeben wird Champagné-Saint-Hilaire von den Nachbargemeinden Marnay im Norden, Magné im Nordosten, La Ferrière-Airoux im Osten, Sommières-du-Clain im Südosten, Romagne im Süden, Vaux im Südwesten, Ceaux-en-Couhé im Westen sowie Anché im Nordwesten.

Im Gemeindegebiet liegt der Seuil du Poitou, der Schnittpunkt des Aremorikanischen Massivs mit dem Zentralmassiv bzw. des Pariser mit dem Aquitanischen Becken.

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
Siehe auch: Liste der Monuments historiques in Champagné-Saint-Hilaire
 Kirche Saint-Gervais-Saint-Protais (Monument historique)
 Kloster von Moreaux, die Klosterkirche ist seit 1930 Monument historique

Gemeindepartnerschaften 
Mit der deutschen Gemeinde Breckerfeld in Nordrhein-Westfalen besteht eine Partnerschaft.

Literatur 
 Le Patrimoine des Communes de la Vienne. Band 1, Flohic Editions, Paris 2002, ISBN 2-84234-128-7, S. 296–302.

Weblinks 

Ort in Nouvelle-Aquitaine